Haselsteiner ist der Nachname folgender Personen:

 Hans Peter Haselsteiner (* 1944), österreichischer Unternehmer und ehemaliger Politiker
 Horst Haselsteiner (1942–2019), österreichischer Historiker
 Norbert Haselsteiner (* 1957), österreichischer Bezirkshauptmann
 Ulfried Haselsteiner (* 1970), österreichischer Tenor
 Uwe Haselsteiner (* 1961), deutscher Sänger, Songwriter und Produzent

Siehe auch:
 Haselstein